Michaelsbrunnen steht für
Michaelsbrunnen (Mettingen)
Michaelsbrunnen (Kronach)
Michaelsbrunnen (Bernkastel-Kues)
Michaelsbrunnen (Salzburg)